L'ombra del nemico (Living in Peril) – film del 1997 diretto da Jack Ersgard
L'ombra del nemico (Flammen & Citronen) – film del 2008 diretto da Ole Christian Madsen